

Armi
 Besozzi – granata italiana della prima guerra mondiale

Onomastica
Besozzi –  famiglia dell'Insubria occidentale

Persone
Alessandro Besozzi – oboista e compositore italiano (1702-1773)
Antonio Besozzi – oboista e compositore italiano (1714-1781)
Andrew Howe Besozzi – atleta italiano di origine statunitense (1985–)
Angelo Besozzi – dirigente sportivo e calciatore italiano
Carlo Besozzi – oboista e compositore italiano (1738-1791)
Cristoforo Besozzi – oboista e compositore italiano (1661-1725)
Dionigi Besozzi – cestista italiano
Francesco Besozzi – notaio italiano (1460-1539)
Gaetano Besozzi – oboista e compositore italiano (1727-1788)
Gioacchino Besozzi – cardinale italiano
Giovanni Ambrogio Besozzi – pittore italiano (1648-1706)
Giuseppe Besozzi – oboista italiano (1586-1760)
Henri Besozzi – flautista italiano
Louis Désiré Besozzi – pianista, organista e compositore francese (1814-1879)
Nino Besozzi – attore italiano (1901-1971)
Paolo Girolamo Besozzi – oboista italiano (1704-1778)
Tommaso Besozzi – giornalista e scrittore italiano (1903-1964)